Новая Елшанка — село в Бузулукском районе Оренбургской области. Входит в состав сельского поселения Палимовский сельсовет.

География 
Находится на расстоянии примерно 5 километров по прямой на северо-запад от города Бузулук.

История
Основана в 30-е годы XX века переселенцами из Елшанки Первой.

Население
Население составляло 335 человек в 2002 году (93% русские), 408 по переписи 2010 года.

Примечания 

Населённые пункты Бузулукского района